The Murders in the Rue Morgue ist der englische Originaltitel:

 der 1841 veröffentlichten Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, siehe Der Doppelmord in der Rue Morgue
 des 1914 unter der Regie von Robert Goldman entstandener S/W-Stummfilm, siehe The Murders in the Rue Morgue (1914)
 des 1932 unter der Regie von Robert Florey uraufgeführten Horrorfilm, siehe Mord in der Rue Morgue (1932)
 des 1971 unter der Regie von Gordon Hessler uraufgeführten Horrorfilm, siehe Mord in der Rue Morgue (1971)
 des 1986 unter der Regie von Jeannot Szwarc entstandenen Fernsehfilms, siehe Mord in der Rue Morgue (1986)